Кэти Фостер:
 Фостер, Кэти (род. 1960) — австралийская баскетболистка.
 Фостер, Кэти — американская басистка и барабанщица.